Diapterobates är ett släkte av kvalster som beskrevs av Grandjean 1936. Enligt Catalogue of Life ingår Diapterobates i familjen Humerobatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ceratozetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Diapterobates